Some Things — дебютный студийный альбом бельгийского танцевального трио Lasgo, выпущенный 18 октября 2001 года.

Об альбоме 
На песни из этого альбома вышло три сингла: «Something»  и , композиция «Something» вошла в рейтинги Billboard Hot 100, заняв в 2003 году 35-е место в чарте Hot 100 и 29-е место в 2002 году в чарте Dance/Club Play Songs.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Обзор альбома от AMG на сайте Billboard  
 Дискография группы Lasgo  

Альбомы Lasgo
Дебютные альбомы 2002 года